Хатико может означать:

 Хатико — пёс породы акита-ину, являющийся символом верности и преданности в Японии.
 Хатико: Самый верный друг — художественный фильм Лассе Халльстрёма, основанный на реальной истории Хатико.
 линия Хатико — железнодорожная линия в пригороде Токио.